De Grand Prix-wegrace van Duitsland 2017 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2017. De race werd verreden op 2 juli 2017 op de Sachsenring nabij Hohenstein-Ernstthal, Duitsland.

Uitslag

MotoGP 
 Héctor Barberá werd gediskwalificeerd omdat hij een ride through penalty negeerde, die hij kreeg voor het maken van een valse start.

Moto2 
 Augusto Fernández werd gediskwalificeerd omdat hij terugkeerde in de race nadat hij officieel was uitgevallen.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2017
Duitsland
Sport in Hohenstein-Ernstthal
Sportevenement in Saksen